Combofix – program komputerowy, skaner wykrywający znane szkodliwe pliki oraz infekcje, tworząc przy tym raport. Został napisany przez sUBsa i jest przeznaczony na platformę Windows.

Sposób użycia 
Szczegółowy sposób użycia programu jest dostępny (również w języku polskim) na stronie programu. ComboFix to ingerencyjny mechanizm dezynfekcji, dlatego nie zaleca się go używania niedoświadczonym użytkownikom, bez nadzoru.

Główne kroki w celu przygotowania i uruchomienia programu:
 wyłączenie kolidujących programów (programów antywirusowych i emulatorów napędów)
 uruchomienie programu
 automatyczna aktualizacja
 automatyczne utworzenie punktu przywracania systemu i kopii rejestru Windows
 ewentualna instalacja Konsoli Odzyskiwania (tylko systemy Windows 2000/2003/XP)
 procedura skanująca
 przygotowanie i zapisanie logu w katalogu głównym partycji systemowej
Możliwe jest również wykonanie skryptu do programu kasującego foldery, pliki, usługi oraz wpisy w rejestrze.

Po użyciu programu mogą wystąpić poniższe problemy:
 nieprzywrócenie połączenia z internetem
 wyłączenie funkcji autoodtwarzania dysków (warto pozostawić tę funkcję nieaktywną w celu zabezpieczenia przed infekcjami rozprzestrzenianymi za pośrednictwem przenośnych nośników danych)
 usunięcie FlashGet.

Zobacz też 
 HijackThis

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 https://www.bleepingcomputer.com/

Programy antywirusowe